Shumway peut faire référence à :

Patronyme 
 Lee Shumway (1884-1959), acteur américain ;
 Norman Shumway (1923-2006), chirurgien américain, pionnier de la transplantation ;
 Michael Shumway Lee (1971-), homme politique américain membre du Parti républicain.

Cinéma 
 Miss Shumway jette un sort, comédie américaine réalisée par Clare Peploe, sortie en 1995.

Toponyme 
 Shumway, un village situé au nord du comté d'Effingham dans l'Illinois, aux États-Unis.

Divers 
 Shumway, logiciel libre développé par Mozilla depuis 2012.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme